Бри́джет Бе́кер (; ) — новозеландская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, , , ).
 : золото (2005, 2006, 2007, , , , , , ), серебро (), бронза (, ).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар: серебро (2010).
 : золото (, , , , , , ), серебро (, , , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её отец Питер, брат Шон, вместе с которым они стали в 2010 году вице-чемпионами мира в смешанных парах, брат Скотт, мама и дедушка также имеют опыт выступления за различные сборные Новой Зеландии по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Новозеландской кёрлинговой ассоциации
 Curling, Central Otago, New Zealand | The Becker Family

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу